Scary Monsters and Nice Sprites (album), album van Skrillex.
Scary Monsters and Nice Sprites (single), nummer van Skrillex.